Антонина Нанкова Илиева, по-известна като Антонина, е българска попфолк певица.

Дискография

Студийни албуми 
 Дали си струва (2010)

Видеоклипове

Източници 

Български попфолк певици
Родени във Враца